XXXIV Европско првенство у атлетици у дворани 2017. се одржало од 3. до 5. марта 2017. у Комбанк арени у Београду, Србија. Такмичење је организовано под покровитељством Европске атлетске асоцијације ЕАА и Атлетског савеза Србије (АСС). Такмичило се у 26 дисциплина 13 у мушкој и 13 у женској конкуренцији.

Београд је именован за домаћина првенства 4. маја 2014. на крају Конгреса Европске Атлетске асоцијације (ЕАА), одржаном у Франкфурту на Мајни. Конкуренти су му били Истанбул и Торино. Ово је други пут да Београд организује атлетско такмичење у дворани након Европских дворанских игара 1969.

Међународна забрана учествовања на свим међународним такмичењима Руском атлетском савезу из новембра 2015. важила је и на овом првенству. Само једна руска атлетичарка Дарија Клишина учествовала је на такмичењу. Наступала је као неутрални атлетичар. Поред ње такву дозволу имали су још:Анжелика Сидорова (скок мотком), Кристина Сивкова (400 м) и Алексеј Сокирски (бацање кладива), али нису учествовали

Квалификационе норме за учешће на Европском првенству 2017. 
Свака земља могла је послати максимално тројицу спортиста са постигнутим постављеним нормама по дисциплини. У вишебојима који немају квалификациону норму могу наступити само двојица спортиста из једне земље. За штафете сваки савез може послати по 6 спортиста у обе конкуренције. За штафете 4 х 400 м и вишебоје нема норме, а учесници су првих 6 са ранг листе ЕАА за штафете а првих 16 за вишебоје.

Време испуњавања норми је 1. јануар 2016 — 26. фебруар 2017.

Земље учеснице 
Учествовало је 545 такмичара из 48 земаља.

  Азербејџан 1 (1+0)
  Албанија 2 (1+1)
  Андора 2 (1+1)
  Аустрија 8 (4+4)
  Белгија 9 (7+2)
  Белорусија 19 (5+14)
  Босна и Херцеговина 3 (3+0)
  Бугарска 8 (6+2)
  Гибралтар 3 (2+1)
  Грчка 7 (3+4)
  Данска 6 (4+2)
  Естонија 6 (3+3)
  Израел 1 (0+1)
  Ирска 10 (5+5)
  Исланд 2 (1+1) 
  Италија 22 (10+12)
  Јерменија 5 (3+2) 
  Кипар 5 (2+3)
  Летонија 5 (3+2)
  Литванија 5 (1+4)
  Луксембург 2 (1+1)
  Мађарска 15 (7+8)
  Македонија 2 (1+1)
  Малта 2 (1+1)
  Молдавија 1 (0+1)
  Монако 1 (1+0)
  Независни атлетичари (ЕАА) 1 (0+1)
  Немачка 44 (17+27)
  Норвешка 8 (4+4)
  Пољска 29 (16+13) 
  Португалија 7 (4+3)
  Румунија 12 (3+9)
  Сан Марино 1 (1+0)
  Словачка 15 (8+7)
  Словенија 6 (1+5)
  Србија 12 (7+5)
  Турска 15 (9+6)
  32 (16+16)
  Украјина 32 (12+20)
  Финска 11 (4+7)
  Француска 34 (22+12)
  Холандија 13  (5+8)
  Хрватска 8 (5+3)
  Црна Гора 2 (1+1)
  Чешка 26 (16+10)
  Швајцарска 13 (5+8)
  Шведска 30 (12+18)
  Шпанија 34 (21+13)

Календар такмичења

Резултати по дисциплинама

Мушкарци

Жене

Биланс медаља

Биланс медаља, мушкарци

Биланс медаља, жене 

 Биланс медаља, укупно

Табела успешности на Европском првенству 2017. 
Ово је преглед успешности земаља према осам првопласираних (финалиста) у свим дисциплинама. Бодови су додељивани на овај начин. Првопласирани је добијао 8 бодова, други 7, а последњи осми 1 бод.

Рекорди 
У току Европског првенства 2017. постигнуто је више разних рекорда од којих су најзначајнији: 1. европски рекорд у дворани, 3 рекорда европских првенстава у дворани, 23 национална рекорда и 124 лична рекорда, као и више светских, европских и личних најбољих резултата сезоне.

Светски рекорди у атлетици у дворани ( )

Европски рекорди у атлетици у дворани (1)

Рекорди европских првенстава у дворани (3)

Национални рекорди постигнути на ЕП 2017. (23) 
Ово је списак свих националних рекорда постигнутих на овом првенству поређаних по датиму постизања и према распореду дисциплина на програму тог дана.

Референце

Спољашње везе 

 Европска првенства у дворани
 Статистика досадашњих европских првенстава у дворани.
 Комплетни резултати ЕП 2017. ЕАА
 Комплетни резултати ЕП 2017.

Европско првенство у атлетици у дворани 2017.
Европско првенство у атлетици у дворани
Атлетика у 2017.
Атлетика у Србији
Спорт на Новом Београду
Атлетика у Београду
Међународна спортска такмичења у Београду